Мэри Лу Реттон (; род. , Фэрмонт, Западная Виргиния, США) — американская гимнастка, олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка США. Первая американская гимнастка, победившая в абсолютном первенстве на Олимпийских играх.

Биография 
Мэри Лу Реттон родилась  в Фэрмонте (Западная Виргиния).

Начала заниматься гимнастикой с раннего детства. Первым тренером был Гэри Рафалоски. После переезда в Хьюстон её стал тренировать румынский тренер Бела Кароли.

В 1983 году стала чемпионкой США. Из-за травмы была вынуждена пропустить чемпионат мира. В следующем году выступила на Олимпиаде и стала первой представительницей США, выигравшей золотую олимпийскую медаль на соревнованиях по спортивной гимнастике.

Кроме золотой медали также завоевала на Олимпиаде 1984 года две серебряные и две бронзовых медали.

После успеха на Олимпиаде Реттон стали предлагать роли в кино и на телевидении. Она сыграла небольшие роли в фильмах «Новая рождественская сказка» и «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад». Также она участвовала в нескольких рекламных проектах: представляла спортивную одежду, продукты питания. Мэри Лу Реттон часто комментировала выступления гимнастов на телевидении.

Журнал Sports Illustrated в 1984 году присудил Мэри звание «Спортсменка года».

В 1985 году Мэри ушла из большого спорта из-за проблем со здоровьем, вызванных обострением врождённого заболевания.

В 1997 году была включена в Международный Зал Славы гимнастики.

Семья 
В 1990—2018 годы Реттон была замужем за квортербеком . У бывших супругов есть четыре дочери: Шейла Рэй Келли (род. 1995),  (род. 15.04.1997), Скайла Брэй Келли (род. в августе 2000) и Эмма Келли (род. 2002).

Признание 
В родном городе Мэри в её честь назван парк.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Краткая биография Реттон Мэри Лу (Retton Mary Lou) | Гимнастика : Все Биографии, all-biography.ru 
 Профиль на сайте Международного Зала Славы гимнастики, ighof.com 

Выпускники Старшей средней школы Фэрмонта
Гимнасты США
Актрисы США
Актрисы по алфавиту
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1984 года
Награждённые Почётной медалью острова Эллис